Bückeberg steht für folgende Anhöhen in Deutschland:

 Bückeberg (Landkreis Schaumburg)
 Bückeberg (Hagenohsen)
 Bückeberg (Eschwege)
 Bückeberg (Gernrode)